Алекса́ндр Алекса́ндрович Копыло́в:
 Копылов, Александр Александрович (1854—1911) — российский композитор.
 Копылов, Александр Александрович (род. 1924) — дирижёр Большого театра, народный артист РСФСР.